Le terme  Bernetz constitue un patronyme de famille d’origine anglaise. Ce terme peut se référer à:

Personnalités

Chevalier de Bernetz, commandant du second bataillon du régiment Royal-Roussillon de l'armée de Montcalm, en 1755, et membre du conseil de guerre, tenu le , à Québec.
Christian Bernetz (1658-1722), également connu sous le nom de Cristiano Bernetz, peintre baroque allemand.

Toponymes

Rivière Bernetz, un affluent de la rivière Laflamme, coulant dans Eeyou Istchee Baie-James, au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Lac Bernetz, situé dans le territoire non organisé du Lac-Despinassy, dans la MRC Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Lac Bernetz, situé dans la municipalité du Lac-Bouchette, dans la MRC Le Domaine-du-Roy, en Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
Bernetz (canton), un canton du territoire non organisé du Lac-Despinassy, dans la MRC Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Voir aussi 
 Bataille de Bernetz Brook, une bataille survenue en 1758 entre la Grande-Bretagne et la France.